Mine (Bazzi), een nummer uit 2018
Mine (lied), een lied van George en Ira Gershwin
Mine (Taylor Swift), de eerste single van het derde album Speak Now van Taylor Swift
Mine (Yamaguchi), een stad in de Japanse prefectuur Yamaguchi